

Cinema 

 Chevalier – film del 2022 diretto da Stephen Williams
 Hotel Chevalier – cortometraggio franco-americano del 2007 scritto e diretto da Wes Anderson, prequel de Il treno per il Darjeeling

Lingue
Chevalier – significa cavaliere in lingua francese
Chevalier – è un arcaismo della lingua inglese per indicare un cavaliere (knight), nel senso di appartenente a un ordine cavalleresco

Persone
Charles Louis Chevalier – ingegnere, ottico e artigiano francese
David Chevalier – doppiatore italiano
Jean Jules Chevalier – presbitero francese, fondatore dei Missionari del Sacro Cuore di Gesù
Li Chevalier – artista cinese
Marcel Chevalier – boia francese
Maurice Chevalier – cantante e attore francese
Michel Chevalier – economista e senatore francese
Miguel Chevalier – artista francese
Roberto Chevalier – attore e doppiatore italiano
Teddy Chevalier – calciatore francese
Tracy Chevalier – scrittrice di romanzi storici statunitense
Jean-François Lefebvre d'Ormesson, Chevalier de La Barre – aristocratico francese giustiziato nel 1766 per non essersi tolto il cappello al passaggio di una processione
Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George – compositore e violinista francese
Roberto Chevalier – attore e doppiatore italiano

Altro
Le Chevalier D'Eon – anime tratto dall'omonimo romanzo storico di Tow Ubukata
Krak des Chevaliers – noto castello edificato dall'Ordine militare dei Cavalieri dell'Ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme
Chevalier – prima classe dell'ordine della Legion d'Onore
Ditta Chevalier – bottega francese di strumenti scientifici